Мар-дель-Плата 1962 — двадцатый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В турнире приняли участие 16 шахматистов. Помимо аргентинцев, в соревновании выступили представители СССР, Венгрии, Югославии, США, Чехословакии, Чили и Великобритании.

Турнир закончился убедительной победой Л. А. Полугаевского, на 2 очка опередившего ближайших преследователей.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры
Шахматы в Аргентине
1962 год в шахматах